Makomo bezeichnet:

in der Sprache Shona: „Berg“

sowie die geographischen Objekte:
 Makomo (Litoral), Siedlung in der Provinz Litoral, Äquatorialguinea
 Ha Makomo (Makeoana), Ort im Distrikt Berea, Lesotho
 Makomo (Lékoumou), Fluss in Lékoumou, Republik Kongo 
 Makomo (Katanga), Fluss in Katanga Province, Demokratische Republik Kongo 
 Makomo (Central), Fluss in Central Province, Sambia